

Кінгс-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Кінгс-Парк — переписна місцевість, штат Вірджинія